Чемпионат мира по трековым велогонкам 1996 года прошёл с 28 августа по 1 сентября в Манчестере (Великобритания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1996
Международные спортивные соревнования в Манчестере